Гран-при Испании 2011 года (официально 2011 Formula 1 Gran Premio de España Santander) — гонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 22 мая 2011 года на трассе Каталунья, Испания. Это была пятая гонка сезона 2011 Формулы-1. Титульный спонсор - испанский банк Santander.

Свободные заезды

Квалификация 

  Ник Хайдфельд, не показавший зачетного результата в квалификации, был допущен стюардами к старту гонки с 24-й позиции, так как во время тренировок ему удавалось показывать время в пределах 107%.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Испании